Roxburgh est une ancienne ville royale d'Écosse

Roxburgh est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1985), joueur anglais de football
Andy Roxburgh (né en 1943), entraîneur écossais de football
 (né en 1951), administrateur canadien dans le secteur du golf
Edwin Roxburgh (né en 1937), compositeur et chef d'orchestre anglais
 (1888-1954), auteur écossais
Jack Roxburgh (1901-1975), homme politique canadien en Ontario
 (1921-2007), évêque anglican 
 (1858-1934), joueur américain de baseball

Melissa Roxburgh (née en 1992), actrice canadienne
Richard Roxburgh (né en 1962), acteur et réalisateur australien
William Roxburgh (1751-1815), médecin et botaniste écossais

Toponyme

, division de la Nouvelle-Galles-du-Sud
, banlieue de Melbourne

, village près de Kelso
Roxburghshire, ancien comté du sud de l'Écosse
Château de Roxburgh, château du roi d'Écosse

Roxburgh, ville de l'Île du Sud

Circonscription électorale
Berwickshire, Roxburgh and Selkirk, Royaume-Uni

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme